Новониколаевское сельское поселение — муниципальное образование в Матвеево-Курганском районе Ростовской области. 

Административный центр поселения — село Новониколаевка.

Административное устройство 
В состав Новониколаевского сельского поселения входят:
 село Новониколаевка,
 село Авило-Успенка,
 хутор Балка,
 хутор Верхнеширокинский,
 хутор Вишнянский,
 разъезд Закадычное,
 хутор Левченко,
 посёлок Ленинский,
 хутор Новоалександровский,
 хутор Первомайский,
 хутор Самарский,
 посёлок Сарматский,
 хутор Терновый.

Население

Примечания

См. также 
 Административное деление Ростовской области
 Населённые пункты Ростовской области

Ссылки 
 Сельские поселения Матвеево-Курганского района

Сельские поселения Ростовской области
Муниципальные образования Матвеево-Курганского района
Приграничные с Украиной районы Российской Федерации